John Ireland ist der Name folgender Personen

* John Ireland (Autor) (um 1435–um 1500), schottischer katholischer Geistlicher, Diplomat und Autor
 John Ireland (Biograph) (1742–1808), englischer Biograph
 John Ireland (Geistlicher) (1761–1842), Dekan von Westminster Abbey
 John Ireland (Politiker) (1827–1896), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Texas)
 John Ireland (Erzbischof) (1838–1918), US-amerikanischer Theologe irischer Herkunft, Erzbischof von Saint Paul and Minneapolis 
 John Ireland (Komponist) (1879–1962), englischer Komponist
 John Ireland (Schauspieler) (1914–1992), US-amerikanisch-kanadischer Schauspieler und Regisseur
 John Ireland (Filmschaffender), britischer Tonmeister, Editor und Schauspieler